Slesviger har flere betydninger:
 En person fra byen Slesvig
 En person fra Hertugdømmet Slesvig
 En person fra området Slesvig
 Slesvigsk Koldblod - en hesterace kaldet Slesviger